Bóstwa Urartu – wykaz bóstw panteonu Urartu, spisany wskutek reformy religijnej za panowania Iszpuniego w latach 825–806 p.n.e.

Przypisy

Bibliografia 

 Oktay B., The Anzaf fortresses and the gods of Urartu, Stambul 1999. .
 Çilingiroğlu A., French D.H., Anatolian Iron Ages Colloquium (3rd 1990 Van), Ankara 1990. .
 Дьяконов И.М., Архаические мифы Востока и Запада, Москва 1990.
 Дьяконов И.М., Языки древней Передней Азии, Москва 1967.
 Меликишвили Г.А., Урартские клинообразные надписи, Москва 1960.
 Пиотровский Б.Б., Ванское царство (Урарту), Москва 1959.
 Тер-Саркисянц A., История и культура армянского народа с древнейших времён до начала XIX века, Москва 2005. .

Bóstwa Urartu
Urartu